Солодченко Олександр Іванович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність».
 Солодченко Сергій Вікторович (* 1975) — виконувач обов'язків Голови Державної фіскальної служби України з 19 березня 2020 року.

Примітки